Богарра ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура. Занимает площадь 166 км². Население — 1 015 человек (на 2010 год). Расстояние — 75 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Bogarra en la web de la Diputación
 Sitio de la comarca de la Sierra del Segura Albaceteña

Муниципалитеты Альбасете
Города Альбасете